НПУ — аббревиатура, может означать:
 НПУ — нормальный подпорный уровень
 НПУ — Народная партия Украины
 НПУ — Национальный педагогический университет
 НПУ — Национальная полиция Украины
 НПУ — нервно-психическая устойчивость